David Volek (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| HC Sparta Prague|| 1.liga || 39|| 27|| 25|| 52|| 38||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988|| HC Sparta Prague|| 1.liga || 42|| 29|| 18|| 47||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1988-1989|| Islanders de New York|| LNH|| 77|| 25|| 34|| 59|| 24||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1989-1990|| Islanders de New York|| LNH|| 80|| 17|| 22|| 39|| 41|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|- 
| 1990-1991|| Islanders de New York|| LNH|| 77|| 22|| 34|| 56|| 57||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1991-1992|| Islanders de New York|| LNH|| 74|| 18|| 42|| 60|| 35||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1992-1993|| Islanders de New York|| LNH|| 56|| 8|| 13|| 21|| 34|| 10|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 1993-1994|| Islanders de New York|| LNH|| 32|| 5|| 9|| 14|| 10||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1995-1996 || HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque || 5|| 3|| 2|| 5|| 12|| || || || || 

| 515|| 165|| 209|| 374|| 255|| 15|| 5|| 5|| 10|| 2

En équipe nationale 

| 1984|| align="left" | Tchécoslovaquie|| Championnat d'Europe junior || 5|| 5|| 5|| 10|| 2 ||align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 1987 || Tchécoslovaquie|| align="left" | Championnat du monde|| 10|| 3|| 1|| 4|| 2 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1987|| Tchécoslovaquie|| align="left" | Coupe Canada || 6|| 2|| 2|| 4|| 2 ||align="left"| 
|-
| 1988|| Tchécoslovaquie|| align="left" | Jeux olympiques|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2 ||align="left"| 
|- 
| 1991 || Tchécoslovaquie|| align="left" | Championnat du monde|| 10|| 3|| 2|| 5|| 8 ||align="left"|

Références 

Naissance en août 1966
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Islanders de New York
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Attaquant de hockey sur glace